Олимпийската епархия () е титулярна епархия на Вселенската патриаршия.

Титулярни епископи

Бележки